

Cinema
 Brother (Brat – film del 1997 diretto da Aleksej Balabanov
 Brother (Brother) – film del 1999 diretto da Pierre De Clercq
 Brother (Brother) – film del 2000 diretto da Takeshi Kitano
 Brother to Brother – film del 2004 diretto da Rodney Evans

Musica
Brother – album dei Cry of Love del 1993
 Brother – traccia dell'album Lost Dogs dei Pearl Jam del 2003
 Brother – album dei Boyzone del 2010
 Brother  – album di Morten Harket del 2014
 Brother  – singolo di Morten Harket del 2014
 Brother – singolo dei Kodaline del 2017

Economia
Brother Industries – azienda giapponese produttrice di stampanti